La Partie intérieur de conjonctive, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section D « Parties du corps humain » de la liste de Gardiner ; il y est noté D11.

Il représente la partie intérieur de la conjonctive de l'œil oudjat séparée par la pupille (hiéroglyphe D12).

C'est un idéogramme de la valeur  dans la mesure heqat (soit environ 2,4 L de céréales).

Notes et références

Bibliographie 

 
 

Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Index égyptologique
Visage
Œil